Сан Маркитос има више значења:

 Сан Маркитос (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Маркитос (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Маркитос (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику